Butterfly is een fabrikant van tafeltennis-producten, opgericht door de Japanse tafeltennisser Hikosuke Tamasu.

Enkele bekende tafeltennissers die gesponsord zijn door Butterfly zijn Timo Boll, Werner Schlager, Michael Maze en Zhang Yining. Ook de Nederlanders Trinko Keen en Li Jiao en de Nederlandse nationale teams maken gebruik van Butterfly.

De naaste concurrent van Butterfly is Donic.

Externe link 
 Officiële site

Tafeltennis